

Personaggi 
 Kira Yukimura – uno dei personaggi di Teen Wolf

Persone 
 Makoto Yukimura – fumettista giapponese
 Sanada Yukimura – militare e samurai giapponese